Гете ( або ) — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Август фон Гете (1789—1830) — німецький державний діяч, син Йоганна Гете.
 Альма фон Гете (1827—1844) — дочка Августа і онука Йоганна прообраз багатьох творів мистецтва.
  (1892—1949) — шведський художник.
 Вальтер Вольфганг фон Гете (1818—1885) — німецький композитор, син Августа і онук Йоганна Гете.
 Йоганн Вольфганг фон Гете (1749—1832) — німецький поет, природознавець, теоретик мистецтва, державний діяч.
  (1710—1782) — німецький юрист і державний діяч, батько Йоганна Гете.
  (1731—1808) — німецький громадський діяч, дружина Йоганна Каспара і мати Йоганна Гете.
 Крістіана фон Гете (1765—1816) — дружина Йоганна Гете.
  (1827—1876) — пастор австралійської лютеранської церкви.
 Оттілія фон Гете (1796—1872) — німецький громадський діяч, засновник газети «Хаос», дружина Августа Гете.
  ( 1944) — шведський драматург, театральний актор і режисер.
 Франц Гете (1881—1921) — німецький художник, професор Вищої школи витончених мистецтв у Берліні.
  (1875—1966) — американський громадський діяч, євгеніст і захисник природи.
 Ерік Густав Гете (1779—1838) — шведський скульптор, професор Шведської академії мистецтв.
  (1944—2015) — канадський радіоведучий.

Див. також 
 Ґете — 383-кілометровий ударний кратер, розташований на Меркурії.
 3047 Гете — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища